Оскар Гонсалес: Гонсалес, Оскар (род. 1976) — испанский легкоатлет-многоборец.
 Гонсалес, Оскар (1990—2014) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Гонсалес, Оскар (1923—2006) — уругвайский гонщик Формулы-1.